De Groot/Molen van Piet, een windmolen in Alkmaar
 Molen van Piet (Tuitjenhorn)